Боднарчу́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Боднарчук Василь Миколайович — Митрополит Луцький і Волинський Іоанн.
 Боднарчук Іван Миколайович — Митрополит Тернопільський і Бучацький Василій. 
 Боднарчук Іван — український письменник, диригент хорів, педагог, журналіст.
 Боднарчук Леонід Іванович —  засновник та перший директор ННЦ «Інститут бджільництва ім. П. І. Прокоповича»

Прізвища на -ук